Bernardo Daddi – pittore italiano
 Cosimo Daddi – pittore italiano
 Francesco Daddi – tenore italiano